Целебесский дрозд () — вид птиц из семейства дроздовых. Видовое название присвоено в честь первооткрывателя — немецкого исследователя Герда Хайнриха (1896—1984).

Таксономия 
Генетическое исследование 2013 года подтвердило необходимость помещения вида в семейство дроздовые и в качестве аберрантного члена в род земляных дроздов.

Распространение 
Эндемики Сулавеси (Индонезия). Вид недостаточно изучен из-за обитания в изолированном и труднодоступном районе.

Описание 
Основной цвет темно-коричневый, грудка каштановая. Ноги и хвост длинные, крылья короткие.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус NT.

Примечания 

Земляные дрозды
Животные, описанные в 1931 году
Птицы Юго-Восточной Азии
Эндемики Сулавеси
Таксоны животных, названные в честь людей